Аннотация:

 Аннотация — краткая характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или книги. 
 Аннотация — в языке Java специальная форма синтетических метаданных, которая может быть добавлена в исходный код.